Diese sortierbare Liste führt die 744 Fauna-Flora-Habitat-Gebiete in Kroatien. Die Gebiete sind Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000.

Die kroatischen FFH-Gebiete haben eine Gesamtfläche von 21.460 km². Dies entspricht ungefähr 38 % der Landesfläche, wobei einige Gebiete auch Wasserflächen des Mittelmeers umfassen und einige Gebiete sich flächenmäßig überschneiden. Die Gebiete sind durchschnittlich 2.884 ha groß, der Median liegt bei 96,9 ha.

Hinweise zu den Angaben in der Tabelle 
 Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
 Bild/Commons: Bild und Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
 WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas
 EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
 Lage: Geografischer Standort
 Fläche: Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar
 Bemerkungen: Besonderheiten und Anmerkungen

Bis auf die Spalte Lage sind alle Spalten sortierbar.

Tabelle

Weblinks 

 Natura 2000 Network Viewer
 Natura 2000 data

Kroatien
!FFH
!Kroatien